Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier I, se dispute à Hilton Head du  au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna Kournikova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1999
Sport en mars 1999
Tennis en avril 1999